Károlyi　es un apellido y una familia noble húngara. Puede referirse a:
 Béla Károlyi
 Gyula Károlyi
 Mihály Károlyi